Ростислав Владимирович Петрашень (28 октября 1915, Москва, Российская империя — 22 августа 2011, Екатеринбург, Российская Федерация) — советский спортсмен и тренер по велоспорту и конькобежному спорту, заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Родился в семье ученого-химика профессора В. И. Петрашеня.

Спортивную деятельность начал в 1936 году в ДСО «Медик». В велоспорте был членом сборных команд СССР и РСФСР, чемпион СССР и РСФСР (1945), участник международных соревнований на треке во Франции (1947). В коньках был членом сборных команд РСФСР и ВЦСПС, участник чемпионатов СССР (1946 и 1947), чемпион ЦС ДСО «Спартак» (1947) и российского совета «Спартак» (1948). Мастер спорта СССР по велоспорту (1945), мастер спорта СССР по конькам (1946), Заслуженный тренер РСФСР (1961), судья республиканской категории (1937).

В послевоенное время работал тренером по конькам и велосипеду в ДСО «Спартак», ТФК, Стадионе пионеров и школьников.

В 1960 году перевелся в Свердловский медицинский институт, где занимал должность старшего преподавателя по конькобежному спорту кафедры физвоспитания.

В 1971—1987 гг. — старший преподаватель конькобежного спорта школы-интернат спортивного профиля города Свердловска.

Подготовил 28 мастеров спорта СССР. Среди его учеников десять заслуженных тренеров СССР и РСФСР, в частности, И. Зыков, В. Недополз, Г. Долгополов, Я. Городецкий, Л. Живодеров и другие.

Скончался 22 августа 2011 года в Екатеринбурге. Похоронен на Ивановском кладбище.

Ссылки 
 http://www.russkating.ru/index.php?id=1866 
 Петрашень Ростислав Владимирович 

Спортсмены по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Велогонщики по алфавиту
Конькобежцы СССР
Велогонщики СССР
Тренеры по конькобежному спорту СССР
Спортивные судьи СССР
Преподаватели Уральского медицинского университета
Похороненные на Ивановском кладбище (Екатеринбург)